Фігура — багатозначний термін

 Фігура — мат. Частина площини, обмежена замкненою лінією, а також сукупність певним чином розташованих точок, ліній, поверхонь і тіл.
 Фігура — зовнішній вигляд, обрис, форма чого-небудь. || Форма, контур, узор, які утворюють певним чином розташовані предмети, постаті.
 Фігура — комплекс рухів, який становить необхідний елемент, частину танцю. || Певний комплекс рухів у фігурному ковзанні. || Політ літака з різними поворотами, віражами. Фігура вищого пілотажу.
 Фігура — муз. Мелодійний або ритмічний елемент, що ускладнює, прикрашає основу музичного твору.
 Фігура — шах. Предмет певної форми, який є складовою частиною комплекту шахів. || Назва короля, ферзя, тури, слона, коня на відміну від пішака. Шахова фігура.
 Фігура — лінгв. Особлива форма, стилістичний прийом, словесний зворот, що їх використовують для підсилення виразності мовлення.
 Фігура — заст. Хрест із зображенням розп'яття або статуя святого, що їх ставили на великих дорогах, перев. на роздоріжжі.
 Фігура — заст. Піраміда, зроблена з якого-небудь підручного матеріалу, для подання сигналу на відстань вогнем.
 Фігура — заст. Старша гральна карта (туз, король, дама, валет) або зображення на ній.

 Фігура— пам'ятний знак у вигляді скульптури (дерев'яної, кам'яної, рідше гіпсової, бетонної тощо), встановленої на постаменті.
 Фігура Степан (* 1897, с. Лютовиська, Старосамбірський район, Львівська область — † смт. Міжгір'я, Закарпатська область) — сотник, Волівський окружний командант Карпатської Січі, вояк УГА, науковець-археолог.

Примітки 

Прізвища